Sanchis oder Sanchís ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Sanchis (* 1987), spanische Radrennfahrerin
 José Sanchis Sinisterra (* 1940), spanischer Dramatiker
 José Salvador Sanchis (* 1963), spanischer Radrennfahrer

 Michel Sanchis (* 1951), französischer Judoka

Sanchis bezeichnet:
 Enrique Sanchis, einen ehemaligen französischen Automobilhersteller